Constitució:La norma fonamental d'un Estat, escrita o no, que regula el règim bàsic de drets i llibertats dels individus i organitza els poders i institucions polítiques.
 Constitució (llei): Les lleis supremes que pactaven el rei i les Corts als països de la Corona d'Aragó des del s. XIII fins principis del s. XVIII.
 Constitució imperial: La denominació de diverses normes jurídiques de l'antiga Roma.
 Algunes normes jurídiques de l'Església Catòlica:
 Constitució Apostòlica.
 Constitució Pontifícia.
 Constitució religiosa: La norma bàsica i reglament que regula el funcionament d'un institut de vida consagrada o societat de vida apostòlica en l'Església Catòlica.